Мокров Геннадий Григорьевич (, ) — российский и советский учёный-экономист, работающий в области политико-экономических проблем Евразийского экономического союза и современного российского общества, доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Биография 
 С 1961 года начал свою карьеру на Московском машиностроительном заводе «Рассвет», где работал слесарем, а после  —  фрезеровщиком. 
 С 1962 по 1965 гг. служил в Вооруженных силах Советского Союза
 Закончил Московский экономико-статистический институт. 
 Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по специальности Политическая экономия. 
 В зарубежный период своей карьеры занимал профессорскую должность в Будапештском университете экономических наук, был консультантом Высшей школы экономики при Правительстве Чехии, советником Госплана Кубы. Сотрудничал с зарубежными учебными заведениями: Банковской школой при немецком национальном банке, Баварским центром «Восток — Запад», Голландским Открытым университетом, Академией малого бизнеса (штат Аляска, США), Немецкой академией менеджмента. Обладает наградами Кубы, Венгрии и Чехии, в частности - званием заслуженного работника Высшей школы экономики Чехии.
 C 1995 года возглавлял вновь созданную кафедру экономической теории в Российской Таможенной Академии 
 С 2005 по 2012 годы работал в органах ФТС Российской Федерации. В звании полковника ушёл в отставку. Обладатель правительственных наград за работу в органах таможни РФ.
 До 2015 года, до присоединения МЭСИ к РЭУ имени Г.В. Плеханова занимал должность профессора кафедры неоэкономики и практического инвестирования Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Порядка 20 лет участвует в Федеральной Программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Избранная библиография 
 Система экономических законов социализма. Проф. А.Д. Смирнов, доц. Г.Г. Мокров, проф. А.М. Коган и др. ; Под ред. д. э. н. проф. А.Д. Смирнова. - Москва : Мысль, 1978. (переиздано в 1983).
 Диалектика познания экономических явлений. 1984 г. / Г. Г. Мокров. - М. : Экономика, 1984.
 Комментарий к ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». Мокров Г.Г, Дронов Р.И. - М.: Юркнига,  2004 г.
 Международная торговля, экономическая безопасность и таможенные преступления. Учебно-практическое пособие / Дронов Р.И., Мокров Г.Г.; Отв. ред.: Мокров Г.Г. - М.: Юркнига, 2004 (переиздано в 2006)
 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. М.: Юркнига, 2006 г.
 Евразийский экономический союз: Демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка. М.: Проспект. 2016.
 Евразийский экономический союз: инструменты защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. М.: Проспект. 2016;
  Евразийский экономический союз. Общий рынок: формирование, регулирование, защита. М.: Проспект. 2018.
 Евразийский экономический союз: Таможенно-тарифное регулирование общего рынка. СПб.: Интермедия. 2018.
 Евразийский экономический союз. Меры торговой защиты: антидемпинговые, компенсационные, специальные. М.: Проспект. 2019.
 Особые пошлины: антидемпинговые, компенсационные, специальные. СПб.: Интермедия. 2019.
 Евразийский экономический союз: единое таможенное регулирование. М.: Проспект. 2020.
Евразийский экономический союз: налоги и таможенные платежи. М.: Проспект. 2021.
Евразийский классификатор в таможенных целях. М.: КноРус. 2021.
Евразийский экономический союз: оценка таможенной стоимости. М.: Проспект. 2022.
Таможенные платежи. М.: КноРус. 2022.
Таможенная стоимость. М.: КноРус. 2023.
Таможенное регулирование. М.: КноРус. 2023.

Ряд публикаций переведен на английский, чешский, венгерский,  немецкий, испанский, словацкий языки.

Примечания

Ссылки 
 личный сайт

Доктора экономических наук
Экономисты по алфавиту
Экономисты СССР
Экономисты России
Экономисты XX века